Ореокастрон () — город в Греции. Расположен на высоте 200 м над уровнем моря, у южного подножия горы Балдза, в 11 км к северу от Салоник. Административный центр одноимённой общины (дима) в периферийной единице Салоники в периферии Центральная Македония.

До 4 октября 1926 года () назывался Даут-Бали (, ).

Сообщество Даут-Бали () создано 30 июня 1926 года (). 30 августа 1994 года () создана община Ореокастрон.

Примечания 

Города Греции
Салоники